Ashley Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ashley Lake (Lake County, Illinois)
 Ashley Lake (Washington County, Illinois)
 Ashley Lake (Kalifornien), im Madera County
 Ashley Lake (Mississippi), im Greene County
 Ashley Lake (Montana), im Flathead County
 Ashley Lake (North Dakota), im Kidder County